CBO — загальновживана абревіатура для означення керівників:
 Chief business officer — керівник відповідальний за стратегічне управління та управління операційними бізнес-процесами у академічних, науково-дослідних, медичних установах, рідше у комерційних компаніях.
 Сhief brand officer — інша назва для посади Chief Marketing Officer

Менеджмент
Керівники